Джон Фле́неган ()

 Джон Фленеган (1873—1938) — триразовий олімпійський чемпіона з легкої атлетики.
 Джон Фленеган (1865—1952) — дизайнер 25-центової монети в США.
 Джон Фленеган (нар. 1944) — письменник.
 Джон Фленеган (нар. 1961) — сенатор.
 Джон Фленеган (нар. 1978) — ірландський футболіст.
 Джон Фленеган — британський актор.
 Джон Фленеган (1906—1996) — психолог.
 Джон Фленеган (нар. 1975) — гавайський плавець.
 Джон Фленеган (нар. 1993) — англійський футболіст.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок